Protapirus — вымерший род травоядных животных из семейства тапировых отряда непарнокопытных. Они жили в раннем олигоцене — раннем миоцене Северной Америки и раннем миоцене Европы (от 33,3 до 20,43 миллионов лет назад).

Виды 
 Protapirus obliquidens [syn. Tanyops undans]
 Protapirus simplex [syn. P. validus]

Примечания 

†
Вымершие непарнокопытные
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Ископаемая фауна Евразии
†